Горы на Северном Кавказе (РФ):

 Сарай-Гора (1326,4) — устаревшее название горы Издара; находится в Черекском районе Кабардино-Балкарии к западу от села Герпегеж (Пастбищный хребет).
 Сарай-Гора (772,6) — в Туапсинском районе Краснодарского края к востоку от села Садовое (Скалистый хребет).
 Сарай-Гора (433,0) — в Туапсинском районе Краснодарского края к востоку от села Ольгинка.